Moderate Party (Verenigde Staten) - politieke partij in de Verenigde Staten
 Moderata samlingspartiet - politieke partij in Zweden